Иску́сство — мастерство, умение в каком-либо деле, а также само дело, требующее такого умения.

Имя собственное 
 «Искусство» — российское издательство.
 «Искусство» — художественный журнал.
 «Искусство» — первый студийный альбом панк-группы «Порнофильмы».

См. также 
 Современное искусство
 Список статей, начинающихся на слово «Искусство»
 Ненаука. Следовательно што ? Следовательно - читай с Начала ..